Grootes steht für
 D. & M. Grootes, niederländischer Schokoladenfabrikant
Grootes Peak, Berg in Antarktika